Hugo Martínez – giocatore di calcio a 5 paraguaiano (1993)
 Hugo Martínez – calciatore paraguaiano (2000)